Марк Арнольд:
 Арнольд, Марк (род. 1957) — американский актёр.
 Арнольд, Марк (род. 1970) — южноафриканский футболист, игравший на позиции полузащитника.
 Арнольд, Марк (род. 1992) — американский шахматист, гроссмейстер (2012).